Harbutowice ist der Name von zwei Ortschaften in Polen:

 in der Woiwodschaft Kleinpolen:
 Harbutowice (Sułkowice)

 in der Woiwodschaft Schlesien:
 Harbutowice (Skoczów)